Мише́ль Майо́р (; род. , Лозанна, Во, Швейцария) — швейцарский астрофизик, почётный профессор Университета Женевы (кафедра астрономии). Майор официально ушёл в отставку в 2007 году, но остаётся активным исследователем в Женевской обсерватории. 

Является со-обладателем международной премии им. В. А. Амбарцумяна 2010 года. Лауреат премии Вольфа по физике (2017) и Нобелевской премии по физике (2019, совместно с Дидье Кело и Джеймсом Пиблсом). 

Иностранный член Французской академии наук (2002), Национальной академии наук США (2010).

Карьера 
В 1966 году получил степень магистра в области физики в Университете Лозанны, в 1971 — докторскую степень в области астрономии в Женевской обсерватории. Его диссертация содержит исследование кинематических свойств звёзд в окрестностях Солнца в возможной связи со спиральной структурой Галактики. Непродолжительное время работал в Институте астрономии Кембриджского университета (1971). Работая в Университете Женевы, провёл несколько творческих отпусков длительностью в семестр в Европейской южной обсерватории (ESO) в Чили и в Институте астрономии Гавайского университета.

С 1989 по 1992 годы он возглавлял Консультативный совет Европейской южной обсерватории, с 1990 по 1993 Президент Швейцарского общества по астрофизике и астрономии (Swiss Society of Astrophysics and Astronomy). Активный член и бывший председатель нескольких комиссий Международного астрономического союза.

В 1995 году совместно с Дидье Кело открыл 51 Пегаса b, первую экзопланету, обращающуюся вокруг солнцеподобной звезды (51 Пегаса). За это открытие Майор и Кело получили Нобелевскую премию (1/4) по физике в 2019 году.

Награды 

 1998 — Премия Жюля Жансена
 1998 — 
 2000 — Премия Бальцана
 2004 — Медаль Альберта Эйнштейна
 2004 — Кавалер ордена Почётного легиона
 2005 — Премия Шао, 
 2010 — Международная научная премия имени Виктора Амбарцумяна, 
 2010 — Медаль Карла Шварцшильда
 2011 — BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award
 2015 — Золотая медаль Королевского астрономического общества, «For his discoveries of planets orbiting other stars, and the development of instrumentation designed to find them.»
 2015 — Премия Киото
 2017 — Премия Вольфа по физике, 
 2019 — Нобелевская премия по физике

См. также 
Документальный фильм «Чужие миры» повествует о той самой экзопланете, которая связана с Нобелевской премией 2019 года

Примечания

Ссылки 
 Мишель Майор на сайте «Общества Альберта Эйнштейна»

Астрономы Швейцарии
Астрономы XX века
Награждённые медалью Альберта Эйнштейна
Первооткрыватели экзопланет
Лауреаты премии Бальцана
Лауреаты премии Жюля Жансена
Выпускники Лозаннского университета
Лауреаты Нобелевской премии по физике
Лауреаты Нобелевской премии из Швейцарии
Иностранные члены Французской академии наук
Иностранные члены Национальной академии наук США
Удостоенные BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award
Лауреаты премии Тихо Браге
Почётные доктора Уппсальского университета